Anne Hathaway – aktorka amerykańska
 Anne Hathaway – żona Williama Szekspira